Хармония може да се отнася до:

 хармония – в музиката, е наука за строежа, взаимоотношението, ролята и организацията на акордите
 Хармония – древногръцка богиня на хармонията и разбирателството
 вътрешна хармония – в психологията, е емоционален баланс